Tenisový turnaj WTA Gastein Ladies 2010 se konal ve dnech 19. - 25. července v rakouském Bad Gastein venku na antukových dvorcích. Odměny činily 220 000 USD.

Ženská dvouhra

Nasazení hráček 
  Andrea Petkovicová (2. kolo)
  Timea Bacsinszká (finále)
  Anabel Medinaová Garriguesová (1. kolo)
  Klára Zakopalová (1. kolo)
  Sybille Bammerová (1. kolo)
  Barbora Záhlavová-Strýcová (1. kolo)
  Tathiana Garbinová (2. kolo)
  Anastasija Sevastovová (čtvrtfinále)

Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráčky obdržely do soutěže divokou kartu od pořadatelů:
  Nikola Hofmanová
  Melanie Klaffnerová
  Patricia Mayrová

Následující hráčky se probojovaly do soutěže z kvalifikace:
  Jekatěrina Dzegalevičová
  Laura Pousová Tióvá
  Lesja Curenková
  Lenka Tvarošková

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Ženská čtyřhra

Nasazení 
  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (semifinále)
  Lucie Hradecká /  Anabel Medinaová Garriguesová (vítězky)
  Julia Görgesová /  Anna-Lena Grönefeldová (semifinále, odstoupily)
  Timea Bacsinszká /  Tathiana Garbinová (finále)

 Pavouk 
{{Pavouk 16-3
| RD1=1. Kolo
| RD2=Čtvrtfinále
| RD3=Semifinále
| RD4=Finále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01=
| RD1-score01-1=2
| RD1-score01-2= 
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= M Korytceva  S Sfar
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=r
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= R Voráčová  K Zakopalová
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=66
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= S Klemenšic  A Sevastova
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=4
| RD1-team05= T Bacsinszky  T Garbin
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= C Kandler  J Toljan
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= A Cornet  Y Meusburger
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= J Dzegalevič  T Puček
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=WC
| RD1-team09= N Hofmanova  E Hrdinová
| RD1-score09-1=1
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3=[10]
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= A Pivovarova  L Curenko
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=5
| RD1-score10-3=[2]

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= T Malek  A Petkovic
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=3
| RD1-team12= J Görges  A-L Grönefeld
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= J Cravero  K Wörle
| RD1-score13-1=69
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= M Irigoyen  M Klaffner
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= M Jugić-Salkić  D Jurak
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= L Hradecká  A Medina Garrigues
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2='6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01=

Reference 
 Pavouk ženské dvouhry
 Pavouk kvalifikace ženské dvouhry
 Pavouk ženské čtyřhry

WTA Tour 2010
Gastein Ladies
Tenis v Rakousku v roce 2010